Wirtin bezeichnet
den weiblichen Gastwirt
La locandiera, Komödie von Goldoni (dt. Die Wirtin), sowie Vertonungen und Verfilmungen (siehe dort)
Die Wirtin (Turrini) von Peter Turrini nach Goldoni
Die Wirtin (engl. The Landlady), Kurzgeschichte von Roald Dahl

Siehe auch:

Wirtinnenvers